Кулатино — название населённых пунктов:

Россия 
 Кулатино — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Кулатино — деревня в Сонковском районе Тверской области.